Aszczysu (dopływ Alkamergen) – rzeka w północnym Kazachstanie 
 Aszczysu (dopływ Szaganu) – rzeka we wschodnim Kazachstanie